Маундс има више значења:
 Маундс (Илиноис)
 Маундс (Оклахома)